

Шургуял — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Шургуял — присілок, Сернурський район, Марій Ел
 Шургуял — присілок, Совєтський район, Марій Ел